Cidade dos Homens (televisieserie), een Braziliaanse televisieserie (2002-2005) over het leven op straat in Brazilië
Cidade dos Homens (film), een hieruit voortvloeiende film uit 2007